Il singolare del torneo di tennis Avon Championships of Houston 1979, facente parte del WTA Tour 1979, ha avuto come vincitrice Martina Navrátilová che ha battuto in finale Virginia Wade 6–3, 6–2.

Teste di serie 

 Martina Navrátilová (campionessa)
 Virginia Wade (finale)
 Wendy Turnbull (semifinali)
 Betty Stöve (primo turno)

 Dianne Fromholtz (semifinali)
 Rosie Casals (quarti di finale)
 Virginia Ruzici (quarti di finale)
 Pam Shriver (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Avon Championships of Houston 1979